Perfluoralkylcarbonsäuren (PFECA von ) sind chemische Verbindungen, die zur Familie der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehören. Bekannte Beispiele von PFECA sind HFPO-DA bzw. die Perfluor-3,6-dioxaoctansäure. Bei beiden handelt es sich um Substitute der Perfluoroctansäure (PFOA) bzw. ihrer Salze als Emulgatoren bei der Herstellung von Fluorpolymeren.

PFECA unterscheiden sich von den Perfluorcarbonsäuren (PFCA) durch eine oder mehrere Ethergruppen in ihrer Perfluoralkylkette.

Systematik

Siehe auch 
 Perfluoralkylethersulfonsäuren (PFESA)

Literatur

Einzelnachweise 

 
Stoffgruppe